Социал-демократическая партия Германии
 Сжиженный природный газ
 Сжатый природный газ 
 Союз православных граждан
 Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского
 Станковый противотанковый гранатомёт (см. станковый противотанковый гранатомёт)